Сан Хуан Киотепек има више значења:

 Општина Сан Хуан Киотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Киотепек (Сан Хуан Киотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику